Szkocja wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Walia, Anglia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia). Najwięcej złotych medali (11) Szkocja zdobyła na igrzyskach w Melbourne w 2006 roku, a najwięcej medali w ogóle (33) na igrzyskach w 1986 roku.

Szkocja była dwukrotnie organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 1970 w Edynburgu
 Igrzyska  Wspólnoty Narodów 1986 w Edynburgu

W 2014 roku igrzyska ponownie odbędą się w Szkocji - tym razem miastem-gospodarzem będzie Glasgow.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!